I-chang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhenzhou (häradshuvudort), Jiangsu, 
 Yichang (ort i Kina), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar